«Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» — российский целлюлозно-бумажный комбинат. Предприятие расположено в Эжвинском районе Сыктывкара. На предприятии занято около 7 тыс. человек (2013 г.). Принадлежит компании . В 2015 году входил в перечень системообразующих организаций России.

Сыктывкарский ЛПК контролирует 13 республиканских компаний, занимающихся лесозаготовительными работами и поставляющими сырье для ЛПК.

История 

 1963 год — начато строительство Сыктывкарского лесопромышленного комплекса по решению Совета министров СССР от 1957 года.
 25 июня 1969 — запущена в эксплуатацию первая картоноделательная машина. Официальный день рождения СЛПК.
 30 июня 1970 — Сыктывкарский ЛПК выпустил первую типографскую бумагу.
 1971 год — внедрена технология производства двухслойной бумаги-основы типа «тетра-пак».
 В сентябре 1971 — на Сыктывкарском ЛПК государственная комиссия приняла в эксплуатацию сушильную машину по производству 133,4 тысячи тонн товарной беленой целлюлозы.
 29 декабря 1972 — госкомиссия подписала акт о приёмке на Сыктывкарском ЛПК гидролизно-дрожжевого завода мощностью 25,5 тысячи тонн кормовых белковых дрожжей в год.
 2 июля 1973 — госкомиссия подписала акт о приёмке фурфурольного потока гидролизно-дрожжевого завода.
 В сентябре 1974 года сдан в эксплуатацию цех по производству 40 тысяч тонн древесной массы в год.
 16 октября 1974 — на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе состоялся митинг, посвящённый варке первого миллиона тонн целлюлозы со дня пуска предприятия.
 В декабре 1974 года принят в эксплуатацию цех таллового масла мощностью 6 тысяч тонн в год.
 1993 год — регистрация ОАО «Сыктывкарский ЛПК», уставной капитал составил 1 млрд. 291 млн. 868 тыс. руб.
 1996 год — СЛПК становится полностью частной компанией.
 2002 год — австрийская компания «Нойзидлер АГ», дочернее предприятие «Монди Европа», выкупила контрольный пакет акций компании.
 январь 2003 года — переименование в ОАО «Нойзидлер Сыктывкар».
 январь 2005 года — переименование в «Монди Бизнес Пейпа СЛПК».
 январь 2008 года — переименование в «Монди СЛПК».
 июль 2008 года — сентябрь 2010 — модернизация производства (проект «СТЕП»). Сумма инвестиций составила 545 млн евро.
 май 2011 года — на предприятии сварена 15-миллионная тонна целлюлозы.

Деятельность 
Сыктывкарский комбинат входит в подразделение «Mondi Uncoated Fine Paper» (Немелованные высококачественные бумаги Группы Mondi).

Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, также производит газетную бумагу, тарный картон,  для плоских слоев гофрированного картона Komiwhite, сухую товарную целлюлозу. Известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка».

За год предприятие потребляет свыше 3 млн. тонн древесины, продукция предприятия покрывает треть российского рынка бумаги и экспортируется в 80 стран мира.

На предприятии работают три бумагоделательные машины и одна картоноделательная машина. В 2012 году объём выпускаемой продукции превысил 900 тыс. тонн, при этом компания использовала более 4 млн кубометров балансовой древесины.

В 2022 году Mondi заключила соглашение о продаже актива структурам владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за €1,5 млрд.

См. также 
 Балин, Николай Николаевич (1930 — 1998) — Герой Социалистического Труда, Лауреат Государственной премии СССР, Генеральный директор Сыктывкарского лесопромышленного комплекса с 1970 по 1988 год, заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми — директор Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов.
 ТЭЦ Монди СЛПК

Примечания

Ссылки 
 В этом году Сыктывкарский ЛПК отмечает свой юбилей, 40 лет
 Владимир Путин пошел в лес
 Сыктывкарского ЛПК станет больше
 Монди Сыктывкарский ЛПК занимается выдавливанием с рынка местных лесозаготовителей?
 Завершено расследование уголовного дела по факту гибели рабочих ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
 Судебные приставы Коми потребовали от ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» принять меры по очистке выбрасываемых в атмосферу газов от вредных веществ
 Властелин целлюлозы. Очерк о посещении комбината «Монди Сыктывкарский ЛПК»

Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности СССР
Целлюлозно-бумажные компании России
Предприятия лесной промышленности Коми
Компании Сыктывкара
Системообразующие организации России